Antonio Hidalgo puede referirse a:

Antonio Hidalgo, pintor español del siglo XVII;
Nicolás Antonio Hidalgo González, pintor español del siglo XVIII; 
Antonio Hidalgo Serralvo (1954-), pintor y escultor español;
Antonio Hidalgo (1965-), presentador de televisión español;
Antonio Hidalgo (-), balonmanista español;
Antonio Hidalgo Morilla (1979-), futbolista español;
Antonio Hidalgo Rodríguez (1943-2014), futbolista español;
Antonio Hidalgo Sandoval (1876-1972), revolucionario mexicano.